Tersicore – personaggio della mitologia greca
 Tersicore – opera lirica/balletto di Georg Friedrich Händel, 1734
 Tersicore – dipinto di Cosmè Tura
 Tersicore – balletto
 81 Terpsichore – asteroide della fascia principale